The International 2012 — второй турнир по игре Dota 2, проведённый компанией Valve, который был проведён в Сиэтле с 26 августа по 2 сентября 2012 года.  составил 1 600 000 долларов США, дополнительных сборов в фонд не поступало. Для освещения турнира были приглашены известные комментаторы, которые в том числе проводили прямые видео трансляции (через сервис Twitch.tv).

Участники 
В турнире традиционно участвует 16 команд. Прямое приглашение на турнир получили 14 команд со всего мира, а ещё две были выбраны при помощи онлайн квалификаций «Wild Card Qualification» (проведённых 6—10 июня 2012 года для востока и запада одновременно).

Wild Card Qualification проходила отдельно для западного и восточного регионов. В отборочных каждого региона приняли участие по 8 команд, которые соревновались друг с другом по системе Double Elimination, где победитель верхней сетки не имел никаких преимуществ в финале.

Одна из приглашённых команд  MUFC не смогла приехать в полном составе на турнир, поэтому за день до группового этапа её слот был разыгран между резервными командами  mousesports и  World Elite в серии до трёх побед. Со счётом 3-0 победила команда  mousesports.

Западные отборочные 

По результатам западных отборочных команда  mTw получила слот на турнир.

Восточные отборочные 

По результатам восточных отборочных команда  TongFu получила слот на турнир.

Окончательный список участников

Комментаторы 
Организаторы турнира пригласили самых известных комментаторов для освещения турнира на разных языках.

Групповой этап 
Все участники были поделены на две группы по 8 команд в каждой. С 26 по 28 августа был сыгран групповой этап, в котором каждая из команд сыграла по две игры со всеми оппонентами из своей группы. По результатам этих игр по 4 лучших команды из каждой группы оказались в верхней сетке, остальные — в нижней.

Плей-офф 
С 31 августа по 2 сентября были проведены игры плей-офф по системе Double Elimination. В верхней сетке игры велись до двух побед. В нижней сетке в 1-4 раундах игры проводились до одной победы, в 5-6 раундах — до двух побед. Грандфинал игрался до трёх побед, где победитель верхней сетки не имел никаких преимуществ.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012
2012 год в киберспорте